Garzón puede referirse a:

Geografía 

 Garzón, localidad del municipio de Solórzano, en Cantabria (España).
 Garzón, municipio del departamento del Huila, Colombia.
 Garzón, pueblo en el departamento de Maldonado, Uruguay.
 Laguna Garzón, laguna de la costa atlántica uruguaya.

Apellido 
 Alberto Garzón Espinosa (1985-), economista español, líder de Izquierda Unida.
 Gustavo Garzón Valencia (1957-), científico colombiano;
 Baltasar Garzón (1955-), jurista español.
 Ernesto Garzón Valdés (1927-), filósofo argentino.
 Eugenio Garzón (periodista) (1849-1940), periodista argentino con actividad en Uruguay.
 Eugenio Garzón (1796-1851), militar rioplatense del siglo XIX.
 Dr. Manuel Garzón Moreno (1902 - 1942), médico, dio las bases en el descubrimiento de la vacuna de la bartonelosis colombiano;

 Gustavo Garzón (1955-), actor argentino.
 Jaime Garzón (1960-1999), abogado colombiano.
 José Félix Garzón, autor español del juego de rol Mutantes en la sombra.
 Luis Eduardo Garzón, político colombiano.

Comercial 
 Hipermercados Garzón, empresa venezolana de alimentos y electrodomésticos.

Otros usos 
 Garzón, término empleado en Chile y algunos lugares de Latinoamérica para referirse al camarero (exclusivamente para el sexo masculino; del francés garçon, muchacho).

Enlaces externos